Тила има више значења:

 Тила (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Општина Тила (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тила (Тила, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику